Washingtoner Vertrag, Washingtoner Abkommen, Washingtoner Übereinkommen bzw. Washingtoner Erklärung steht für:

 Vertrag von Washington (1826) vom 24. Januar 1826 
 Vertrag von Washington (1834) vom 24. Mai 1834
 Vertrag von Washington (1836) vom 28. März 1836 
 Vertrag von Washington (1871) zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien über die Regelung der Alabamafrage und den Folgen des Amerikanischen Bürgerkrieges von 1871
 Vertrag von Washington (1900) zwischen den USA und dem Königreich Spanien, als eine Ergänzung zum Friedensvertrag von Paris (1898)
 Washingtoner Übereinkommen betreffend die Beschäftigung der Frauen vor und nach der Niederkunft vom 29. November 1919
 Washingtoner Arbeitszeitabkommen bzw. 'Übereinkommen über die Begrenzung der Arbeitszeit in gewerblichen Betrieben auf acht Stunden täglich und achtundvierzig Stunden wöchentlich' von 1919
 Washingtoner Viermächteabkommen über den Pazifik vom 13. Dezember 1921
 Washingtoner Flottenvertrag vom 6. Februar 1922
 Neun-Mächte-Vertrag über China vom 6. Februar 1922
 Washingtoner Weltfunkvertrag von 1927 
 Roerich-Pakt vom 15. April 1935 
 Deklaration der Vereinten Nationen vom 1. Januar 1942 
 Abkommen über deutsche Vermögenswerte in der Schweiz vom 25. Mai 1946
 Nordatlantikvertrag (Nordatlantikpakt) über die Gründung der NATO vom 4. April 1949
 Washingtoner Abkommen über die Räumung der Stadt Kehl durch Frankreich vom 8. April 1949
 Washingtoner Übereinkommen zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten vom 18. März 1965
 Washingtoner Artenschutzübereinkommen vom 3. März 1973
 Washingtoner Abkommen zur Gründung der Bosnisch-Kroatischen Föderation in Bosnien und Herzegowina vom 18. März 1994
 Washingtoner Erklärung vom 3. Dezember 1998, eine Absichtserklärung über Kunstwerke, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden und wie mit den Ansprüchen darauf von Erben umzugehen ist 
 Abkommen zur Regelung von Fragen der Entschädigung und Restitution für Opfer des Nationalsozialismus zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika von 2001

Siehe auch

 Washington Consensus